Шанкс (Шенкс) () — фамилия:

 Шенкс, Вильям (1812—1882) — английский математик.
 Шенкс, Дэниел (1917—1996) — американский математик.
 Шенкс, Джеймс (1800—1867) — английский инженер-химик.
 Шанкс, Джеймс Стюарт (1826—1911) — английский коммерсант, московский купец.
 Шэнкс, Майкл (род. 1970) — канадский актёр.
 Шенкс, Нельсон (1937—2015) — американский художник.
 Шанкс, Эдвард (1892—1953) — английский писатель.
 Шанкс, Эмилия Яковлевна (1857—1936) — русская художница, первая из женщин, избранная в ТПХВ.